Чемпионат Кипра по футболу 1987/88 — 50-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 16 команд. Победителем турнира стал клуб «Пезопорикос» из Ларнаки.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1987/1988
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1987 году
Спорт на Кипре в 1988 году